Hrvatski dan mimoza obilježen je prvi put u organizaciji Hrvatske lige protiv raka i udruge Zdravka u središtu Zagreba, u Bogovićevoj ulici u subotu 26. siječnja 2008., a posvećen je borbi protiv raka vrata maternice.

2008. 
Hrvatskim danom mimoza završio je Europski tjedan prevencije raka vrata maternice, koji je započeo u ponedjeljak 20. siječnja a obilježio ga je niz važnih događanja kao što je Stručni skup za liječnike primarne zdravstvene zaštite te ginekologe u Hrvatskom liječničkom zboru održan 24. siječnja 2008., te videokonferencija na temu "Edukacija, cijepljenje i probir" koja se je 25. siječnja 2008. istovremeno održavala u Zagrebu, Rijeci, Osijeku, Splitu, Zadru i Dubrovniku.

U Hrvatskoj od raka vrata maternice na godinu oboli oko 350 žena, a svaki treći dan umre jedna žena. Da je nužno nešto poduzeti po pitanju prevencije te zloćudne bolesti naglasio je i Ministar zdravstva Darko Milinović koji je osobno prisustvovao prvom hrvatskom Danu mimoza.
Prim. dr. Damir Eljuga, predsjednik Hrvatske lige protiv raka tom je prilikom naglasio da je, osim edukacije, bitno i organizirano pozivanje žena na papa-test barem jednom u tri godine te cijepljenje mladih djevojaka protiv humanog papiloma virusa koji uzrokuje rak.
Potporu prvom hrvatskom Danu mimoza dali su mnogi političari, osobe iz javnog života i velik broj građana potpisujući peticiju koja se proslijedila hrvatskom Saboru. Njome se tražilo uvođenje preventivnih mjera u borbi protiv bolesti koja je treći uzrok smrtnosti od raka u žena, a za vrijeme trajanja akcije prikupljeno je oko 1000 potpisa.

Mnoge poznate žena iz javnog života su osobnim prisustvom došle naglasiti važnost prevencije raka vrata maternice te kupnjom grančice mimoze, zaštitnog znaka borbe protiv raka vrata maternice, dati humanitarni prilog javnozdravstvenoj akciji "Budi Zdrav(k)a".

Svoj doprinos akciji dale su poznate osobe kao što su: potpredsjednica Vlade Jadranka Kosor, književnica Juliana Matanović, glumice Matija Prskalo i Jelena Perčin, te voditeljice Nikolina Pišek i Nevena Rendeli.

2009.

2010.

2011.

2012. 

U organizaciji Hrvatske lige protiv raka i udruge Zdravka u središtu Zagreba, na Cvjetnom trgu u subotu 19. siječnja 2013., obilježen je 6. hrvatski Dan mimoza posvećen borbi protiv raka vrata maternice.

Povezani članci 
 Dan narcisa
 Rak dojke
 Dan ružičaste vrpce
 Mjesec borbe protiv raka dojke

Izvori 

Manifestacije u Hrvatskoj
Zdravstvene manifestacije
Zdravstveni aktivizam u Hrvatskoj